Sarcinodochium är ett släkte av svampar. Sarcinodochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sarcinodochium